Unter Chaux versteht man:

 eine nie erbaute Ideale Stadt, siehe Königliche Saline in Arc-et-Senans
 Forêt de Chaux, ein großes Waldgebiet in der Franche-Comté
 Chaux (Seille), Fluss in der Franche-Comté, Nebenfluss der Seille 

Chaux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Chaux (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Chaux (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort
 Chaux-Champagny im Département Jura
 Chaux-des-Crotenay im Département Jura
 Chaux-des-Prés im Département Jura
 Chaux-la-Lotière im Département Haute-Saône
 Chaux-lès-Clerval im Département Doubs
 Chaux-lès-Passavant im Département Doubs
 Chaux-lès-Port im Département Haute-Saône
 Chaux-Neuve im Département Doubs
 La Chaux (Doubs) im Département Doubs
 La Chaux (Orne) im Département Orne
 La Chaux (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 La Chaux-du-Dombief im Département Jura
 La Chaux-en-Bresse im Département Jura
 Petite-Chaux im Département Doubs
 Lachapelle-sous-Chaux im Département Territoire de Belfort

weitere Orte in Frankreich:
 Chaux, Ortschaft in der Gemeinde Jujurieux im Département Ain
 Chaux, Ortschaft in der Gemeinde Seynod im Département Haute-Savoie
 La Chaux, Ortschaft in der Gemeinde Chapelle-d’Huin im Département Doubs

Den Namen La Chaux tragen Orte in der Schweiz:

 La Chaux (Cossonay), eine Gemeinde im Kanton Waadt
 La Chaux-de-Sainte-Croix, Ortschaft in der Gemeinde Sainte-Croix VD im Kanton Waadt
 La Chaux-de-Fonds, eine Stadt und Bezirkshauptort im Kanton Neuenburg
 La Chaux-des-Breuleux, eine Gemeinde im Kanton Jura
 La Chaux-du-Milieu, eine Gemeinde im Kanton Neuenburg

Siehe auch:
 Chaud
 Lachaud